Aleiodes speciosus (Baker), een schildwesp
 Aleiodes speciosus (Townsend), een schildwesp